
Molekulska formula -{C12H18O}- se može odnositi na:
 2,4-Dimetil-6-tert-butilfenol
 Propofol